Жаклін Порель — акторка.
  Марк Порель — актор.